Кисимов — фамилия.

Известные носители 
 Кисимов, Владимир Владимирович (1903—1948) — русский советский театральный художник.
 Кисимов, Константин (1897—1965) — болгарский актёр.

В топонимике 
 Кисимов — ручей в Ярославской области.